Liberals d'Andorra, partit polític d'Andorra
 Anàlisi discriminant lineal (del seu nom en anglès Linear Discriminant Analysis), mètode estadístic per al reconeixement de patrons
 Latent Dirichlet allocation, model generatiu probabilístic per al processament de llenguatge natural
 Diisopropilamida de liti (del seu nom en anglès Lithium Diisopropylamide), compost químic usat habitualment com a base forta